Gasthuiskerk (Bolsward)
Gasthuiskerk (Doesburg)
Gasthuiskerk (Goes)
Gasthuiskerk (Harderwijk)
Gasthuiskerk (Middelburg)
Gasthuiskerk (Naarden)
Gasthuiskerk (Zierikzee)

Zie ook
Gasthuiskapel